Wołkowie herbu Kościesza – polski ród szlachecki
 Wołkowie herbu Trąby – polski ród szlachecki
 Wołkowie herbu Wieże Dwie – polski ród szlachecki